Sainte-Sabine (Côte-d'Or)
ook:
Sainte-Sabine-Born, Dordogne
Sainte-Sabine-sur-Longève,  Sarthe

Het is ook de naam van een gehucht in de Canadese provincie Quebec:
Sainte-Sabine (Canada)